Палко Дардаи (; родился 24 апреля 1999 года в Берлине, Германия) — венгерский и немецкий футболист, полузащитник клуба «МОЛ Фехервар» и национальной сборной Венгрии.

Отец Палко — бывший профессиональный венгерский футболист, а ныне тренер Паль Дардаи. Дед — Паль Дардаи — также был футболистом и тренером. Младший брат Палко, Мартон, также играет за «Герту».

Клубная карьера 
Дардаи — воспитанник берлинского клуба «Герта». В 2017 году для получения игровой практики Палко начал выступать за дублирующую команду. 28 апреля 2018 года в матче против «Аугсбурга» он дебютировал в Бундеслиге.

Примечания 

Футболисты Германии
Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»